Фабиан Перес (род. 2 ноября 1967 в Буэнос-Айресе) — аргентинский художник, использует в живописи акриловые краски, так как они быстро сохнут.

Биография 
В подростковом возрасте увлёкся боевыми искусствами и живописью. Занятия каратэ оказали значительное влияние на характер Переса и открыли другие формы искусства: знание о Востоке отразились в его живописи.

Покинул Аргентину в 22 года и уехал жить в Италию, где провёл семь лет. Там его живописное и литературное творчество приняли восточную направленность. В Италии написал книгу «Отпечатки (или Образы) мечты», позже опубликованную в США. Затем уехал в Японию. Там он создал работы «Японский флаг» и «Медитирующий человек», выставленные в резиденции губернатора. Через год уехал из Японии в Лос-Анджелес, где и живёт в настоящее время, посвятив свою жизнь искусству.

В 2009 году Перес был назначен официальным художником десятой ежегодной премии Латинская Грэмми. Перес был назначен официальным художником зимних Олимпийских игр 2010 года и летних Олимпийских игр 2012 года. В 2011 году он разработал трофей для лучшего игрока Кубка Америки по футболу, проходившего в Аргентине. Его получил Луис Суарес из Уругвая. В том же году он сотрудничал с Фондом Лео Месси, для которого написал портрет футболиста в форме сборной Аргентины. Копия картины была передана правительству Аргентины. Ему поручали писать портреты многих влиятельных людей, в том числе Папы Римского Франциска и президента Аргентины Маурисио Макри.

Примечания

Ссылки 
 Official Website of artist Fabian Perez
 Gallery displaying Perez’s work
 Official UK Website of Artist Fabian Perez
 The Palette Pages Interview with Fabian Perez

Художники Аргентины